

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 3 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Brij“ beginnt.

Brij 



Brija 
 Brijany, Hassan (1961–2020), iranisch-schwedischer Schauspieler

Brijd 
 Brijder, Herman A. G. (* 1945), niederländischer Klassischer Archäologe

Brijs 
 Brijs, Stefan (* 1969), flämischer Schriftsteller